

Події 
 В автокатастрофі загинув Gunpei Yokoi — розробник Nintendo і творець Game Boy.
 Пройшла третя виставка Electronic Entertainment Expo.
 Компанія 3D Realms почала розробку Duke Nukem Forever.
 Американський підліток зарізав свого друга ножем. Мати загиблого подала позов до суду на компанію Midway Games, вважаючи, що їх гра Mortal Kombat стала причиною поведінки вбивці. Ця справа стала одною з перших, де розглядались питання впливу відеоігор на свідомість людей.
 6 грудня сцена мультфільму про покемонів (базованого на відповідній серії ігор) викликала припадки у 685 японських дітей. Сцену було вилучено з мультфільму, компанія Nintendo заявила, що серія ігор є безпечною.

Релізи

Пристрої 
 1 березня — реліз гральної консолі Nintendo 64 в Європі та Австралії.
 20 жовтня — вихід меншої, переробленої моделі Super Nintendo Entertainment System у Північній Америці.
 Завершилась підтримка Sega Game Gear та Sega Genesis.
 Tiger Electronics випускає Game.com.

Бізнес 
 Засновано Illusion Softworks — компанію, яка потім була перейменована на 2K Czech і розробила Mafia: The City of Lost Heaven та Mafia II.
 Компанію Toy Head-Quarters, Inc перейменовано на THQ.
 Засновано Irrational Games — майбутніх розробників System Shock 2 та BioShock.
 Створено 4HEAD Studios, які згодом розробили ігри Europa 1400: The Guild та The Guild 2.

Див. також 
 Інші події цього року

Примітки 

Роки у відеоіграх
1997
1990-ті